Favier ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Favier (* 1959), französischer General 
 Jean Favier (1932–2014), französischer Mediävist
 Jean Favier (Choreograf), französischer Tänzer und Choreograf
 Jean-Jacques Favier (* 1949), französischer Astronaut
 Pedro Roque Favier (1968–2015), kubanischer Ringer